

Patronyme 

 Alexandre Auffray (1869-1942), peintre français.
 André Auffray (1884-1953), coureur cycliste français.
 Augustin Auffray (1881-1955), prêtre salésien.
 
 Charlie Auffray (1956-2007), entraîneur de basket-ball franco-américain.
 François Auffray (1891-1969), homme politique français.
 Guy Auffray (1945-2021), judoka français.
 Hugues Auffray (né en 1929), nom de naissance de l'auteur-compositeur-interprète Hugues Aufray, frère du suivant.
 Jean-Paul Auffray (1926-2022), essayiste français, auteur d'ouvrages de vulgarisation scientifique, frère du précédent.
 Jules Auffray (1852-1916), homme politique français.
 Marie-Thérèse Auffray (1912-1990), artiste peintre et résistante française.
 Pascale Auffray (1935-2000), nom de naissance de l'actrice Pascale Audret, sœur de Hugues et de Jean-Paul.

Homonymie de patronyme